

Блек-Крік — місто, штат Північна Кароліна
 Блек-Крік — місто, штат Вісконсин
 Блек-Крік Тауншип — селище, штат Пенсільванія
 Блек-Крік — селище, штат Вісконсин